Heimweh nach Tahiti – dziewiąty album niemieckiego zespołu Die Flippers z roku 1979.

Lista utworów 

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1979